OMG se poate referi la:

 „Oh My God”, expresie engleză, tradusă în română ca „Dumnezeule”
 „OMG”, cântec al interpretului american Usher
 organism modificat genetic, prescurtat OMG
 Object Management Group, consorțiu care a produs standardele UML și CORBA